Noël Geneste (né le  à Cusset dans l'Allier) est un coureur cycliste français, professionnel en 1973 et en 1974.

Biographie 
Chez les amateurs, Noël Geneste s'illustre en obtenant environ 250 victoires. Il est également sélectionné en équipe de France amateurs. 

Il passe professionnel en 1973, à 28 ans, dans la structure De Kova-Lejeune. Sous les couleurs de cette formation, il dispute le Tour de France, qu'il termine à la  place. Sans contrat, après la disparition de son équipe, il signe chez Magiglace-Juaneda en 1974. Il se classe septième du Critérium national, et participe au Tour d'Espagne, où il abandonne. Victime une nouvelle fois de l'arrêt de son équipe, il ne retrouve pas de contrat professionnel et met fin à sa carrière. 

Après sa carrière cycliste, il reprend le magasin de cycles de son beau-père, qu'il dirige jusqu'au début des années 2000.

Palmarès 
 1966
 Champion d'Auvergne
 1967
 Grand Prix de Cours-la-Ville
 1968
 Champion d'Auvergne
 1969
  des Boucles du Bas-Limousin
 1970
  du Circuit des monts du Livradois
  de la Flèche d'or (avec Jean Signoret)
 1971
  du Tour Nivernais Morvan
 1972
 Champion d'Auvergne
  de la Flèche d'or (avec Jean Lamon)

Résultats sur les grands tours

Tour de France 
1 participation
 1973 :

Tour d'Espagne 
1 participation
 1974 : abandon ()

Notes et références

Liens externes 
 

Coureur cycliste français
Naissance en décembre 1947
Naissance à Cusset